Фобос (Phobos):
 Фобос — спутник планеты Марс.
 Фобос, в мифологии — сын бога Ареса в греческой мифологии.

Космическая техника 
 Фобос (КА) — серия советских автоматических межпланетных станций для изучения Марса и Фобоса.
 Фобос-1
 Фобос-2
 Фобос-Грунт — первая российская автоматическая межпланетная станция, предназначенная для исследования спутника Марса Фобоса.
 Фобос-Грунт 2 — вторая планируемая российская автоматическая межпланетная станция, предназначенная для исследования спутника Марса Фобоса.

Прочее 
 Фобос: 1953 — компьютерная игра в жанре графический квест, разработанная студией Phantomery Interactive.
 «Фобос. Клуб страха» — российский триллер Олега Ассадулина 2010 года.
 Центр ФОБОС — ФОнд Безопасной Окружающей природной Среды.
 «Фобос» — спецподразделение ФСИН.

См. также 
 Phobos — стандартная библиотека языка D.